Leibowitz est un patronyme dérivé du prénom  porté notamment par :
 Nehama Leibowitz, commentatrice du Pentateuque
 René Leibowitz, compositeur français
 Yeshayahou Leibowitz, chimiste, philosophe et écrivain israélien

Paronymes 
 Fran Lebowitz

Voir aussi 
 

Patronyme juif